Scor ist der Name von:

 Scor SE, französisches Unternehmen in der Versicherungsbranche
 SCOR-Modell, Modell zur Beschreibung aller unternehmensinternen und unternehmensübergreifenden Geschäftsprozesse
 SCOR, Scientific Committee on Oceanic Research von ICSU
 South Coast Railway (SCoR), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft

SCOR